Andrés Felipe González, calciatore colombiano
Andrés Aurelio González, calciatore peruviano
Pablo Andrés González, calciatore argentino
Marcos Andrés González, calciatore cileno
Andrés González, nuotatore argentino
Diego Andrés González Boneta, cantante e attore messicano